Die 1. Divisjon 1978 war die 34. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 16. Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Die Spielzeit begann am 23. April 1978 und endete am 15. Oktober 1978.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Meister war der nach dem letzten Spieltag Führende. Die letzten drei Mannschaften mussten absteigen.

Saison 
Start Kristiansand wurde zum ersten Mal norwegischer Meister.

Von Anfang an gab es einen Zweikampf um die Spitze zwischen Start und Lillestrøm SK. Es gab einen ständigen Wechsel, in den nur sporadisch noch andere Mannschaften eingreifen konnten. Durch eine Heimniederlage am letzten Spieltag von Lillestrøm und dem gleichzeitigen Sieg von Start, setzte sich schließlich Start durch. Kurios war auch, dass Viking Stavanger immer in Reichweite dieser beiden Mannschaften lag, aber nie an ihnen vorbeikam. Dabei belegten sie vom 10. bis zum 22. Spieltag durchgängig den 3. Platz.

Von den Aufsteigern Lyn Oslo, Skeid Oslo und Steinkjer IFK konnte sich nur Skeid Oslo in der 1. Divisjon halten.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
 Zuschauer 1978

Fußballsaison 1978
Eliteserien-Saison (Fußball)